Edward I Farnese (Odoardo I Farnese; 1612-1646) – książę Parmy w latach 1622-1646
 Edward Farnese (Odoardo I Farnese; 1573-1626) – kardynał, regent księstwa Parmy w latach 1622-1626
 Edward Farnese (Odoardo Farnese; 1666-1693) – syn Ranuccio II Farnese, dziedzic księstwa Parmy